Hohe Weg bzw. Hoheweg steht für

 Leuchtturm Hohe Weg, Leuchtturm in der Wesermündung
 Hohe Weg, Sandbank zwischen der Weser- und Jademündung
 Hoheweg (Schiff, 1974), 2006 in der Außenweser gesunkener Fischkutter
Siehe auch:
 Höhenweg
 Hohe Straße
 Hoherweg